Села:
 Красносілля — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Красносілля — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Красносілля — Рівненська область, Вараський район
 Красносілля — Рівненська область, Рівненський район
 Красносілля — Черкаська область, Черкаський район